De inheemse gebieden (Portugees: Terras Indígenas, kortweg TIs) van Brazilië zijn gebieden die exclusief bewoond worden en in bezit zijn van de inheemse bevolking. De Braziliaanse grondwet erkent het onvervreemdbare recht van inheemse volkeren op landen die zij "van oudsher bezitten" en verleent hen automatisch het permanent bezit van deze gronden. In de praktijk is er echter een formeel proces van afbakening vereist vooraleer een TI volledige bescherming verkrijgt en dit gaat vaak gepaard met een langdurige juridische strijd. Zelfs na afbakening krijgen deze gebieden vaak te maken met illegale invasies door kolonisten en mijnbouw- en houtkapbedrijven.

Er zijn 672 erkende inheemse gebieden in Brazilië, in totaal 1.105.258 km2 (13% van de landoppervlakte). Om historische redenen – de Portugese kolonisatie startte vanaf de kust – zijn de meeste gebieden geconcentreerd in het centrum van het land, voornamelijk in Amazônia. Er zijn slechts drie gebieden zonder TI: de staten Rio Grande do Norte en Piauí, en het Federaal District.

Inheemse gebieden per staat

Zie ook
 Fundação Nacional do Índio
 Parque Indígena do Xingu
 Vale do Javari

Mens en maatschappij in Brazilië